Sidikou ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Sidikou (1927–1973), nigrischer Politiker und Diplomat
 Fatima Djibo Sidikou, nigrische Diplomatin
 Garba Sidikou (1932–2013), nigrischer Politiker
 Hamidou Arouna Sidikou (1946–2015), nigrischer Geograph und Politiker
 Maman Sambo Sidikou (* 1949), nigrischer Politiker und Diplomat
 Oumarou Sidikou (1938–2005), nigrischer Politiker und Bankmanager